Naledi ist der Name zweier Gemeinden in Südafrika:
 Naledi (Freistaat) in der Provinz Freistaat, Gemeinde bis 2016
 Naledi (Nordwest) in der Provinz Nordwest

Naledi ist der Eigenname des Sterns WASP-62

Siehe auch:

 Homo naledi, 2015 beschriebene Art der Frühmenschen